Milagro est la traduction de miracle en espagnol. Il peut désigner :

Géographie 
 Milagro est une petite ville de Navarre (Espagne)
 Milagro est un canton dans la province de Guayas (Équateur).
 San Francisco de Milagro est une ville de l'Équateur.

Art 
 Milagro est un film de Robert Redford (1988).
 Milagro est un album de Santana sorti en 1992.
 Milagro est le titre original de l'épisode À cœur perdu (1999) de la série télévisée X-Files

Termes proches 
Milagros est un prénom féminin espagnol. Il est porté par :
Milagros Palma, anthropologue 
Milagros Cabral De La Cruz, volleyeuse dominicaine.

Voir aussi